St.-Matthäus-Kirche oder Matthäuskirche bzw. einfach St. Matthäus ist der Name zahlreicher Kirchen, die dem Evangelisten Matthäus geweiht bzw. nach ihm benannt sind. Nebenform des Namens ist Matthäi oder Matthäikirche. Unter anderem gibt es sie in folgenden Orten:

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Matthäuskirche (Backnang), evangelisch, 1960–1963 erbaut mit Gemeindezentrum und Pfarrhaus
 Matthäuskirche (Fahrnau) in Schopfheim, evangelisch, 1960er Jahre
 St. Matthäus (Hessental)
 Matthäuskirche (Karlsruhe), 1926–1927 von Hermann Alker, H. Zelt und Hans Robert Hiegel
 Matthäuskirche (Mannheim)
 Matthäuskirche (Pforzheim), 1952–1956 von Egon Eiermann
 Matthäuskirche (Sontheim), 1898/99 von Theophil Frey (Stuttgart),
 Matthäuskirche (Stuttgart)

Bayern 
 St. Matthäus (Altentreswitz)
 St. Matthäus (Aschaffenburg) 1967/68 erbaute römisch-katholische Kirche im Stadtteil Gailbach
 Matthäuskirche (Aschaffenburg) 1957/58 erbaute evangelische Kirche im Stadtteil Schweinheim
 Matthäuskirche (Bergtheim), 1994, evangelisch
 Matthäuskirche (Bischofsgrün)
 St. Matthäus (Coburg-Neuses)
 St. Matthäus (Erlangen), 1957/60 erbaute evangelische Kirche im Stadtsüden
 St. Matthäus (Frauenaurach)
 Matthäuskirche (Gestungshausen), Gemeinde Sonnefeld, evangelisch-lutherisch, 18. Jahrhundert
 St. Matthäus (Hambühl)
 St. Matthäus (Heroldsberg)
 St. Matthäus (Herrnneuses)
 St. Matthäus (Hüttenberg), Gemeinde Ofterschwang, Kapelle aus dem 18. Jahrhundert
 St. Matthäus (Ingolstadt), evangelisch-lutherisch, geweiht 1846
 St. Matthäus und Eberhard (Kühlenfels)
 St. Matthäus (Markt Einersheim), evangelisch-lutherisch, im Kern der Romanik zuzuordnen
 St. Matthäus (Markttriebendorf), spätromanisch, 13. Jahrhundert
 St. Matthäus (München), 1827–1833 erbaute, erste evangelische Kirche Münchens, Predigtstelle des Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
 St. Matthäus (Hasenbergl), katholische Pfarrkirche des Münchner Stadtviertels Hasenbergl
 St. Matthäus (Neuhaus, Adelsdorf)
 St. Matthäus (Neuhaus, Aufseß)
 Matthäuskirche (Nürnberg)
 Stadtpfarrkirche St. Matthäus (Passau), evangelische Kirche in Passau, 1859 neugotisch mit „industriegotischen“ Stilelementen
 Evangelische Kirche (Rehweiler), evangelisch-lutherische Kirche in Geiselwind-Rehweiler
 St. Matthäus (Regensburg), evangelisch-lutherisch
 St. Matthäus (Rottenbach)
 St. Matthäus (Uttenhofen)
 Matthäuskirche (Uttenreuth), evangelisch-lutherisch
 St. Matthäus (Vach)
 Benefiziumskirche St. Matthäus Wiesing bei Viechtach
 Matthäuskirche (Zell), Gemeinde Üchtelhausen, evangelisch-lutherisch, erbaut 1717
 St. Matthäus (Zinzendorf), römisch-katholische Kirche in Zinzendorf, einem Ortsteil von Wörth an der Donau

Berlin 
 Matthäuskirche (Berlin-Steglitz), 1880 eingeweiht, märkische Backsteingotik
 St.-Matthäus-Kirche (Berlin-Tiergarten), neuromanisch, 1847 von Friedrich August Stüler
 Friedhofskapelle Alter St.-Matthäus-Kirchhof Berlin

Bremen 
 St. Matthäus Bremen-Huchting, Hermannsburg 32e, von 1966
 Matthäuskirche Bremerhaven-Geestemünde, Schillerstraße 117

Hamburg 
 Matthäuskirche (Hamburg), 1910–1912 neobarocke Backsteinkirche in Hamburg-Winterhude

Hessen 
 Matthäuskirche (Bad Hersfeld)
 Matthäuskirche (Darmstadt)
 Matthäuskirche (Trätzhof) in Fulda, Trätzhofstraße, evangelisch, 1956
 Matthäuskirche (Frankfurt am Main), Hohenzollernplatz, 1903–1905 von Friedrich Pützer
 Matthäuskirche (Niederzwehren) in Kassel, evangelisch
 St. Matthäus (Lohrhaupten) in Flörsbachtal
 St. Matthäus (Okriftel)

Niedersachsen 
 St. Matthäus (Algermissen), 1720
 Matthäuskirche (Barendorf)
 Matthäikirche (Bingum)
 Matthäuskirche (Hunteburg), evangelisch-lutherische Kirche in Bohmte-Hunteburg
 Matthäuskirche (Braunschweig), 1904
 St. Matthäus (Brunsbruck)
 St. Matthäus (Esenshamm)
 St. Matthäi (Gronau) ursprünglich 1309, jetziger Bau von 1859
 Matthäikirche (Hannover)-Wülfel
 Matthäuskirche (Hannover)-List
 Matthäus-Kirche (Hildesheim)
 Matthäuskirche (Lehrte)
 St. Matthäus (Melle), römisch-katholische Kirche
 St. Matthäus (Padingbüttel), evangelisch-lutherisch
 St.-Matthäus-Kirche (Resterhafe), Mitte des 13. Jahrhunderts
 St.-Matthäus-Kirche (Rodenkirchen)
 Matthäus-Kirche (Römstedt), evangelisch-lutherisch, vermutlich 13. Jahrhundert

Nordrhein-Westfalen 
 St. Matthäus (Alfter), römisch-katholische Pfarrkirche im Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 St. Matthäus (Altena), römisch-katholisch
 Matthäuskirche (Bielefeld), erbaut 1961
 St. Matthäus (Dorsten-Wulfen), römisch-katholische Pfarrkirche in Dorsten-Wulfen
 Matthäikirche (Düsseldorf-Düsseltal), 1930/31 von Karl Wach und Heinrich Rosskotten, (Neues Bauen)
 St. Matthäus (Düsseldorf-Garath), erbaut 1968–1970 von Gottfried Böhm
 Matthäuskirche (Essen), evangelisch, erbaut 1864
 Matthäuskirche (Gütersloh), erbaut 1986/87
 Matthäuskirche (Hagen), evangelisch, erbaut 1963–1965
 Matthäuskirche (Köln-Lindenthal), evangelische Kirche in Köln
 Matthäuskirche (Köln-Gremberghoven), evangelische Kirche in Köln
 Matthäuskirche (Mahnen), evangelische Kirche in Löhne-Mahnen
 Matthäuskirche (Münster), evangelisch, erbaut 1957–1958
 St. Matthäus (Niederkassel), römisch-katholische Pfarrkirche
 St. Matthäus (Pattern), niedergelegt

Rheinland-Pfalz 
 St. Matthäus (Bad Sobernheim), römisch-katholische Pfarrkirche, erbaut 1898/99
 St. Matthäus (Daleiden), römisch-katholische Pfarrkirche, erbaut 1933
 St. Matthäus (Kriegsfeld), römisch-katholische Pfarrkirche, erbaut 1935/36
 Matthäuskirche (Ludwigshafen), evangelisch, erbaut 1964–1966

Saarland 
 Matthäuskirche (Saarbrücken-Burbach), evangelische Kirche im Saarbrücker Stadtteil Burbach

Sachsen 
 St. Matthäus (Chemnitz-Altendorf), evangelisch-lutherisch, erbaut 1885
 Matthäuskirche, 1848–1850 in Dittelsdorf
 Matthäuskirche (Dresden), evangelisch, in Dresden-Friedrichstadt
 Matthäikirche (Leipzig), 13. Jahrhundert, im Zweiten Weltkrieg zerstört
 Kirche St. Matthäi (Leisnig) in Leisnig, erbaut 1460–1484
 Matthäuskirche (Bockwa) erbaut 1856

Sachsen-Anhalt 
 St. Matthäi (Glinde) in Barby, evangelisch, erbaut 1884–1886
 Matthäuskirche (Magdeburg)
 St. Matthäus und Matthaei (Schnellroda)

Schleswig-Holstein 
 St. Matthäi (Lübeck), neugotisch, 1898–1900 erbaut von Hugo Groothoff
 St. Matthäus (Medelby)

Thüringen 
 St. Matthäus (Arenshausen)
 St. Matthäus (Bachfeld), evangelisch-lutherisch, erbaut 1950–1952
 St. Matthäi (Jecha) in Sondershausen, evangelisch, 13. Jahrhundert
 St. Matthäus (Lindenau)
 St. Matthäus (Romschütz), Gemeinde Göhren, evangelisch-lutherisch, 18. Jahrhundert
 Matthäuskirche (Spechtsbrunn)

Frankreich 
 St-Matthieu (Bures-sur-Yvette)
 St-Mathieu (Colmar)
 St-Mathieu (Quimper)

Italien 
 San Matteo al Cassaro, barocke Kirche in Palermo

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Wallern im Burgenland

Niederösterreich
 Matthäuskirche (Bruck an der Leitha)

Oberösterreich
 Pfarrkirche Neuhofen an der Krems
 Pfarrkirche Pinsdorf
 Wallfahrtskirche Heiligenstatt

Salzburg
 Matthäuskirche (Salzburg)

Steiermark
 Stadtpfarrkirche Murau

Osttimor 
 São Mateus (Maubisse)

Polen 
 Matthäuskirche (Boguchwałów)
 St. Matthäus (Łódź)
 Basilika St. Matthäus (Mielec)
 St. Matthäus (Posen)

Schweiz 
 Matthäuskirche (Basel), eine neogotische Kirche in Basel
 Matthäuskirche (Bern), eine reformierte Kirche in Bern
 Matthäuskirche (Luzern), eine reformierte Kirche in Luzern
 Matthäuskirche (Zürich-Unterstrass), eine reformierte Kirche in Zürich

Sudan 
 Römisch-katholische Kathedrale von Khartum (Matthäus-Kathedrale), erbaut 1908

Vereinigte Staaten 
 St.-Matthäus-Kirche (San Francisco)
 St.-Matthäus-Kathedrale (Washington, D.C.)

 diverse St. Matthew’s Churches im NRHP, außerdem St. Matthew’s Episcopal Churches

Vereinigtes Königreich 
 St Matthew Friday Street, London
 St. Matthew’s Church (Jersey)
 St Matthew’s Church (Paisley), Schottland
 Perth (Schottland) St. Matthew’s Church

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)